Scheits ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Scheits (um 1655–1735), deutscher Maler
 Matthias Scheits (ca. 1630–1700), deutscher Radierer, Maler, Illustrator, Graphiker und Zeichner

Siehe auch:
 Scheitz
 Scheutz